

Astronomia 
 Messier 19 – obiekt astronomiczny

Wojsko 
 M19 GMC – amerykańskie działo samobieżne
 M19 – amerykańska mina przeciwpancerna